Clive William Barker (Durban, 2 de julho de 1972) é um treinador e ex-futebolista profissional sul-africano que atuava como meia.

Carreira 
Clive William Barker se profissionalizou no Durban City em 1962, e atuou no Durban United. Atuou até 1969 quando tinha um interesse pelo Leicester City, porém, teve uma séria lesão no joelho, e parou de atuar profissionalmente.

Seleção 
Clive William Barker comandou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Confederações de 1997, na Arábia Sayduta.

Títulos 
 África do Sul
Copa das Nações Africanas: 1996

Naturais de Durban
Treinadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Treinadores da Copa das Confederações FIFA de 1997